Existuje více nositelů českého příjmení Kotal (Kotalová):
 Čeněk Kotal (1841 – 1883) – český vlastenec, profesor, učitel a redaktor časopisu Vesmír
 Eddie Kotal (1902 – 1973) – americký sportovec a sportovní trenér, hráč amerického fotbalu
 Václav Kotal (* 1952) – český fotbalista a fotbalový trenér

Česká příjmení